Osoby o tym nazwisku:
 Dema Kovalenko – ukraiński piłkarz
 Andrei Kovalenko – australijski piłkarz wodny